

Architettura
 Palazzo Gabrielli-Borromeo – edificio di Roma
 Palazzo Gabrielli-Mignanelli – edificio di Roma
 Stadio Francesco Gabrielli – stadio comunale di Rovigo
 Villa Gabrielli – complesso barocco nel comune di Marino, Lazio
 Villa Gabrielli al Gianicolo – villa urbana di Roma

Economia
 Gabrielli – azienda siderurgica italiana
 Nazareno Gabrielli – azienda italiana

Persone
 Adriana Gabrielli, più nota come Adriana Ferraresi Del Bene (1755-1799) – soprano italiana
 Aldo Gabrielli (1898-1978) – linguista, glottologo e lessicografo italiano
 Alfredo Gabrielli (1862-1948) – generale italiano
 Andrea Gabrielli (1957) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Angelo Gabrielli (1926-2009) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Angiolo Gabrielli (1894-1973) – ciclista italiano
 Cante Gabrielli (1260 circa-1335 circa) – politico e condottiero italiano
 Caterina Gabrielli (1730-1796) – soprano italiana
 Domenico Gabrielli (1650-1690) – compositore e violoncellista italiano
 Edith Gabrielli (1970) – dirigente pubblica italiana
 Elisa Gabrielli (1959), doppiatrice – animatrice e attrice statunitense
 Enrico Gabrielli (1956) – giurista e accademico italiano
 Enrico Gabrielli (1976) – musicista italiano
 Forte Gabrielli (...-1040) – religioso italiano
 Francesco Gabrielli (1857-1899) – insegnante e sportivo italiano
 Francesco Gabrielli (1588-1636) – attore teatrale italiano
 Franco Gabrielli (1960) – prefetto italiano, capo della polizia dal 2016
 Gabrielangelo Gabrielli (1822-1891) – politico e avvocato italiano
 Gabriele de' Gabrielli (1445-1511) – cardinale italiano
 Gabriele Gabrielli (1895-1919) – pittore italiano
 Giovanni Gabrielli (...-1400) – arcivescovo cattolico italiano
 Giovanni Maria Gabrielli (1654-1711) – cardinale italiano 
 Giulio Gabrielli (1932-1959) – alpinista italiano
 Giulio Gabrielli il Giovane (1748-1822) – cardinale italiano
 Giulio Gabrielli il Vecchio (1603-1677) – cardinale italiano
 Giuseppe Gabrielli (1903-1987) – docente e progettista aeronautico italiano
 Lina Gabrielli (1930-2016) – giornalista, scrittrice ed esperantista italiana
 Manlio Gabrielli (1892-1967) – generale, diplomatico e scrittore italiano
 Mario Gabrielli di Carpegna (1856-1924) – politico e militare italiano
 Martina Gabrielli (1986) – ex marciatrice italiana
 Nicolò Gabrielli (1814-1891) – musicista e compositore italiano
 Ottaviano Gabrielli di Montevecchio (...-1510) – nobile italiano
 Pirro Maria Gabrielli (1643-1705) – medico italiano
 Placido Gabrielli (1832-1911) – banchiere e politico italiano
 Pompeo Gabrielli (1780-1861) – militare e politico italiano
 Prudenza Gabrielli Capizucchi, nome arcadico Elettra Citeria (1654-1709) – scrittrice e nobildonna italiana
 Rodolfo Gabrielli di Montevecchio (1802-1855) – generale italiano
 Rodolfo Gabrielli (1034-1064) – monaco benedettino e vescovo italiano

Altro  
 Gabrielli – famiglia nobile italiana
 Gabrielli – famiglia italiana di attori teatrali